Herman Spöring kan syfta på:

* Herman Spöring den äldre (1701–1747), finländsk medicinprofessor 
 Herman Spöring den yngre (1733–1771), finländsk upptäcktsresande